— фанатская компьютерная игра в жанре платформер, изданная разработчиком Эндрю Спинксом (Redigit) в 2009-м году. Игра является фанатской игрой по мотивам серии игр Mario.

Игровая механика совмещает в себе такие игры серии как: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 и Super Mario World. Также в игре имеются элементы и от новых игр серии и от других игр как: Metroid и Legend of Zelda.

История 
Игра была создана Эндрю Спинксом в 2009-м году и была размещена на его собственном сайте, который также содержал множество Flash-игр и различного контента, посвящённого вселенной Марио. Также на сайте был размещён форум, на котором сформировалось сообщество поклонников вселенной Марио. 

В октябре 2010-го года была выпущена последняя оригинальная версия игры Super Mario Bros. X 1.3. Позже, в январе 2011-го года, Эндрю объявил о полном прекращении разработки игры. В это время он начал работу над своим новым проектом в лице Terraria. В апреле 2011-го года Эндрю Спинкс получил звонок от юридической фирмы, представляющей Nintendo, с требованием полностью удалить игру, а также, удалить со своего YouTube-канала все видео, связанные с игрой, и передать домен supermariobrothers.org в собственность Nintendo (чего Эндрю Спинкс не хотел). Ближе к концу 2011го года, домен supermariobrothers.org всё же перешёл в собственность Nintendo. Даже не смотря на прекращение разработки и поддержки, игра оставалась популярной многие годы, а также привлекала к себе внимание моддеров и программистов, которые различными способами вносили изменения в исполняемый файл игры, а также создавали вспомогательные утилиты, чтобы упростить работу с игрой, а также обойти некоторые известные баги.

Super Mario Bros. X By 38A 
Это неофициальная версия игры, созданная китайским программистом 5438A38A спустя несколько лет и которая была впервые опубликована в сети Baidu Tieba как «Super Mario Bros X. 1.4» (позже переименованная в Super Mario Bros. X by 38A). Игра не является прямым продолжением оригинальной разработки Эндрю Спинкса, а была воссоздана с нуля. Игра в итоге имеет множество различий в игровой механике в сравнении с оригиналом.

Super Mario Bros. X2 
Ещё одна игра, которая была создана группой энтузиастов из сообщества SMBX на базе свободных компонентов. Это мод оригинальной игры, созданный с помощью библиотеки LunaLua, которая была создана ранее для обратной разработки и модификации SMBX. В игре имеется мощная скриптовая система на языке Lua, а также был использован новый редактор, взятый из тулкита PGE Project. Заявлено, что эта игра лучше, чем SMBX-38A, и в отличие от последнего, позволяет максимально точно воспроизводить старые эпизоды, которые были созданы ранее для оригинальной игры.

Исходный код 
2 февраля 2020 года, на GitHub были опубликованы исходные коды оригинальной игры, написанные Эндрю Спинксом на Microsoft Visual Basic 6.0, под лицензией MIT.

TheXTech 
Месяц спустя после публикации исходных кодов, независимым разработчиком был выпущен кросс-платформенный порт игры, полностью переписанный на C++ и названный как TheXTech. Игра является прямым ответвлением от оригинального SMBX 1.3, способная максимально точно воспроизводить старые эпизоды, включая баги игровой физики и возможность их настраивать. В игре имеются новые функции, а также исправления ряда багов, приводивших к падению игры, а также причинявших серьёзные неудобства (с возможностью включить их обратно, если это необходимо). Игра способна работать как на Windows, так и на различных дистрибутивах Linux, включая возможность запуска игры на процессорах, отличных от x86 (например, ARM или PowerPC), а также на macOS.

Игровой процесс 
Игрок может управлять одним из пяти игровых персонажей серии, не считая Линка, относящегося к серии Legend of Zelda. Игра доступна в трёх режимах: одиночная игра, кооперативная игра двух игроков за одним компьютером, а также режим битвы, в котором игроки должны выбить игрока-соперника из игры, используя различные предметы и оружия, лежащие на карте.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Оригинальный сайт Эндрю Спинкса, позже перешедший в собственность Nintendo
 A brief history of do-it-yourself Mario
 Mario y Link comparten cartel en Super Mario Bros. X
 Исходный код игры, написанный Эндрю Спинксом

Игры Mario
Компьютерные игры 2009 года
Платформеры